Lenton steht für:

 Lenton Bluff, Felsenkliff im Coatsland, Antarktika
 Lenton Point, Landspitze von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln

Lenton ist der Familienname folgender Personen:
 Lilian Lenton (1891–1972), britische Suffragette
 Lisbeth Lenton (* 1985), australischen Schwimmerin, siehe  Lisbeth Trickett
 Tim Lenton (* 1973), Klimatologe